

Ogólne zasady obliczeń 
Przy wykonywaniu obliczeń numerycznych jest rzeczą ważną, aby przestrzegać określonych i prostych reguł wypracowanych na podstawie praktyki obliczeniowej i pozwalających w sposób ekonomiczny wykorzystywać technikę obliczeniową i jej środki pomocnicze.

Wykonujący obliczenia powinien przede wszystkim rozpracować szczegółowo schemat obliczeniowy określający porządek działań, pozwalający uzyskać rezultat w sposób najprostszy i najszybszy. Jest to ważne zwłaszcza przy wykonywaniu wielu obliczeń według tego samego schematu.

Budowanie schematu obliczeniowego można zilustrować na następującym przykładzie.

Dana jest funkcja analityczna  i należy wykonać obliczenia jej wartości dla danych, kolejnych wartości jej argumentu  Jeżeli liczba  jest duża, to obliczanie po kolei wartości  według schematu  nie jest celowe. Należy natomiast funkcję  przedstawić jako złożenie operacji elementarnych w postaci
 

które można wykonywać kolejnymi etapami
 
 
 ...................................................
 

Dla przykładu rozważmy funkcję
 

której wartości należy obliczyć dla kolejnych wartości argumentu 

Obliczenie najwygodniej jest przeprowadzić tabelarycznie

wykonując kolejnymi etapami seryjne obliczenia elementów poszczególnych kolumn. Ostatnia kolumna zawiera rozwiązanie postawionego zadania.

Istotnym elementem obliczeń jest stała kontrola nieuchronnie powstających błędów liczbowych.

Błąd względny i bezwzględny 
Liczbą przybliżoną nazywa się liczbę  nieznacznie różniącą się od liczby dokładnej . Jeżeli wiadomo, że  to  nazywa się przybliżeniem  z niedomiarem. Gdy jest natomiast  to przybliżenie jest z nadmiarem. I tak na przykład liczba  przybliża dokładną wartość  z niedomiarem, a liczba  – z nadmiarem. Gdy  przybliża  to piszemy 

Błędem  liczby przybliżonej nazywa się różnicę  (czasem ). Z tej definicji wynika, że 

 Definicja 1: Błędem bezwzględnym (absolutnym)  liczby przybliżonej  nazywana jest wartość bezwzględna różnicy liczb  tzn.
 

Ze wzoru tego wynika, że błąd bezwzględny liczby  można określić tylko wtedy, gdy znana jest liczba dokładna 
 Definicja 2: Granicznym błędem bezwzględnym  nazywana jest dowolna liczba nie mniejsza od błędu bezwzględnego, tzn.
 

Wartość dokładna  mieści się w granicach
  tzn.

 Przykład:
Dla danej liczby  reprezentującej liczbę  określić jej graniczny błąd absolutny.
Ponieważ zachodzą nierówności
 

otrzymujemy
 dla 
 dla 
 dla 

Wynika stąd, że granicznym błędem absolutnym jest 

Błąd bezwzględny nie określa w sposób jednoznaczny dokładności obliczeń i pomiarów. I tak na przykład, gdy przy pomiarze długości dwu prętów otrzymano wyniki  oraz  to większą dokładność uzyskano w pierwszym przypadku. Dla oceny dokładności istotny jest błąd bezwzględny popełniony przy pomiarze jednostki długości, czyli tzw. błąd względny.
 Definicja 3: Błędem względnym  danej liczby przybliżonej  nazywa się stosunek błędu bezwzględnego  tej liczby, do modułu liczby dokładnej  tzn.
 
 Definicja 4: Granicznym błędem względnym  liczby przybliżonej  jest każda liczba nie mniejsza od błędu względnego tej liczby, tzn.
 

Stąd
 

zaś na podstawie (1)
  tzn.

 Przykład:

Ciężar  wody w temperaturze  waży 

Należy określić graniczny błąd względny wyniku ważenia.
 

Stąd
 

 Przykład:
Przy określaniu stałej gazowej dla powietrza otrzymano wartość przybliżoną  W jakich granicach zawiera się wartość dokładna jeżeli pomiaru dokonano z błędem  Ponieważ  zatem  i

Reprezentacja liczb 
W pozycyjnym zapisie dziesiętnym liczba  jest zapisywana w postaci skończonego lub nieskończonego rozwinięcia
 

w którym  są kolejnymi cyframi reprezentowanej liczby, przy czym  oraz  Rozwinięcie skończone reprezentuje albo liczbę dokładną albo przybliżoną.

Wszystkie cyfry rozwinięcia  nazywane są cyframi znaczącymi liczby przybliżonej 

Nie są cyframi znaczącymi zera dopisane formalnie na początku
 

lub na końcu
 

dziesiętnego zapisu pozycyjnego liczby 
 Definicja 5: Cyfrą znaczącą liczby przybliżonej  nazywana jest każda taka cyfra jej dziesiętnej reprezentacji, która nie jest zerem albo jest takim zerem, które występuje pomiędzy dwiema cyframi znaczącymi lub reprezentuje istotną, zachowaną cyfrę końcową tej liczby.

Na przykład w liczbie  pierwsze trzy zera nie są znaczące, ponieważ zostały formalnie dopisane jedynie dla uzyskania czytelności dziesiętnego zapisu liczby, zaś pozostałe dwa zera są znaczące, gdyż reprezentują rzeczywiste wartości cyfr tej liczby. Z tego powodu  ponieważ pierwsza liczba ma cztery cyfry znaczące podczas gdy druga tylko trzy.

Na podstawie zapisu liczby w postaci  nie można dokładnie określić ilości jej cyfr znaczących. Problem znika, gdy liczbę tę zapiszemy w postaci  (trzy cyfry znaczące) lub  (pięć cyfr znaczących).
 Definicja 6: Dokładną cyfrą znaczącą w dziesiętnym zapisie liczby przybliżonej  nazywa się taką cyfrę znaczącą, która reprezentuje wartość liczbową  obarczoną błędem bezwzględnym nie przekraczającym wartości 

Tak więc, gdy jest wiadomo, że

to pierwsze  cyfr  tej liczby są dokładne.

Na przykład dla liczby dokładnej  liczba przybliżona  ma trzy cyfry dokładne, ponieważ  gdy 
 Definicja 7: Ilością cyfr dokładnych liczby przybliżonej  nazywa się taką największą liczbę  dla której jest jeszcze spełniony warunek (3).

Zaokrąglanie liczb 
Zaokrąglaniem liczby  dokładnej lub przybliżonej, nazywamy zastąpienie tej liczby inną liczbą  o mniejszej ilości cyfr znaczących. Operację tę wykonuje się w taki sposób, aby zminimalizować błąd zaokrąglenia 

Zaokrąglenie liczby  do  cyfr znaczących polega na odrzuceniu jej cyfr stojących na prawo od -tej cyfry. Obowiązują przy tym następujące zasady:
 1) jeżeli pierwsza z odrzuconych cyfr jest mniejsza niż 5, to pozostawione cyfry pozostają bez zmiany;
 2) jeżeli pierwsza z odrzuconych cyfr jest większa niż 5, to do ostatniej pozostawionej cyfry dodaje się jedność;
 3) jeżeli pierwsza z odrzuconych cyfr jest równa 5, a pośród odrzuconych cyfr są cyfry niezerowe, to do ostatniej pozostawionej cyfry dodaje się jedność;
 4) jeżeli pierwsza z odrzuconych cyfr jest równa 5 i wszystkie odrzucone cyfry są zerami, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie, gdy jest parzysta, i powiększa się o jedność, gdy jest nieparzysta (zasada cyfry parzystej).

Zachowanie tych zasad gwarantuje, że błąd zaokrąglenia nie przekracza połowy wartości miejsca dziesiętnego ostatniej cyfry znaczącej.

Dokładność liczby przybliżonej zależy nie od liczby jej cyfr znaczących, ale od liczby jej dokładnych cyfr znaczących.

 Przykłady
Zaokrąglając liczbę  do wartości  popełnia się błędy absolutne nie większe niż 

Podobnie zaokrąglając liczbę  do dwu cyfr znaczących (zgodnie z zasadą cyfry parzystej), otrzymuje się liczbę  popełniając błąd absolutny

Błąd względny a ilość cyfr dokładnych 
 Twierdzenie: Jeżeli dodatnia liczba przybliżona  ma  cyfr dokładnych, to błąd względny  tej liczby nie przekracza wartości  dzielonej przez pierwszą cyfrę znaczącą  danej liczby, tzn.
 

 Dowód: Niech liczba
 

będzie przybliżeniem liczby dokładnej  mającym  cyfr dokładnych.

Z definicji (3) błędu bezwzględnego
 

wynika, że
 

Nierówność ta staje się silniejsza, gdy liczbę  zastąpimy liczbą  tzn.

Prawa strona nierówności staje się najmniejsza, gdy 
 

Ponieważ
  zatem
  oraz
  c.n.d.
 Wniosek 1: Granicznym błędem względnym liczby  jest

przy czym  jest ilością cyfr dokładnych.
 Wniosek 2: Jeżeli liczba  ma nie mniej niż dwie cyfry dokładne (tzn.  to we wzorze (3) można pominąć liczbę  i wtedy zamiast (4) otrzymuje się
 

Przykład 1: Ocena granicznego błędu względnego liczby  przybliżającej dokładną wartość liczby  W tym przypadku  i mamy
 

Przykład 2: Określenie liczby  cyfr w zapisie dokładnej liczby  potrzebnej do uzyskania dokładności  W tym przypadku 
 

Przykład 3: Liczba przybliżona  dana jest z błędem względnym  Ile ta liczba ma dokładnych znaków?
 

Wynika stąd, że liczba  ma tylko dwie cyfry dokładne i powinna być zapisana jako

Błąd sumowania 
Twierdzenie 1: Błąd bezwzględny sumy algebraicznej kilku liczb przybliżonych nie przekracza sumy błędów bezwzględnych tych liczb.

Dowód: Niech będą dane liczby przybliżone  i ich suma
 

Błędy bezwzględne wszystkich składników sumują się, tzn.
 

i w konsekwencji
  c.n.d.

Oznacza to, że jako graniczny błąd bezwzględny sumy algebraicznej można przyjąć sumę granicznych błędów bezwzględnych wszystkich jej składników:
 

Ze wzoru tego wynika, że graniczny błąd bezwzględny sumy nie może być mniejszy od granicznego błędu bezwzględnego tego składnika, który jest najmniej dokładny.

Zasada: Przy sumowaniu liczb o różnej dokładności względnej należy:
 1) liczby, które mają najkrótszy zapis dziesiętny (tzn. obarczone są największym błędem absolutnym ) pozostawiamy bez zmiany;
 2) pozostałe liczby zaokrąglamy tak, aby ich błędy absolutne były mniejsze o jeden lub dwa rzędy od błędu 
 3) sumujemy liczby ze wszystkimi zachowanymi znakami;
 4) otrzymany rezultat zaokrąglamy o jeden znak.

Przy zaokrąglaniu składników sumy do -tej cyfry dziesiętnej, błąd zaokrąglenia sumy w najniekorzystniejszym przypadku nie przekracza wartości
 

Pełny błąd  rezultatu sumowania składa się z trzech składników:
 1) sumy błędów granicznych wszystkich składników sumy;
 2) bezwzględnej wartości sumy błędów zaokrąglenia tych składników (z uwzględnieniem ich znaków);
 3) błędu końcowego zaokrąglenia rezultatu sumowania.

Twierdzenie 2: Jeżeli wszystkie składniki sumy mają ten sam znak, to graniczny błąd względny ich sumy nie przekracza, największego wśród składników, błędu granicznego.

Dowód: Niech będzie
 

i niech dokładną wartością sumy będzie
 

gdzie  jest dokładną wartością -tego składnika sumy.

Wówczas graniczną wartością błędu sumy jest
 

Ponieważ
 

to
 

i stąd
 

Niech  będzie największym z błędów względnych  tzn. 

Wtedy
 

i ostatecznie
  c.n.d.

Błąd odejmowania 
Niech  będzie różnicą dwu liczb przybliżonych. Ponieważ przy odejmowaniu tych liczb ich graniczne błędy absolutne mogą się sumować, to graniczny błąd absolutny różnicy trzeba obliczać ze wzoru
 

Graniczny błąd względny różnicy ma więc wartość
 

Drastyczny wzrost błędu obliczonego tym wzorem następuje, gdy liczby  niewiele się różnią i w konsekwencji liczba  ma małą wartość.

Na przykład gdy  i  ich różnica wynosi  i wtedy
 
 
 
 

Graniczny błąd względny różnicy jest więc  razy większy od analogicznego błędu każdej z liczb 

Tak więc w obliczeniach należy unikać odejmowania liczb niewiele się różniących. Jeżeli nie można tego uniknąć, w liczbach odejmowanych należy zachować odpowiednio większą ilość cyfr dokładnych.

Błąd mnożenia 
Twierdzenie: Błąd względny iloczynu kilku liczb przybliżonych, różnych od zera, nie przekracza sumy błędów względnych tych liczb.

Dowód: Niech będzie  i
 

Korzystając ze wzoru przybliżonego  otrzymujemy
 

Stąd
 

Jeżeli  są dokładnymi wartościami liczb  i błędy  są małe w porównaniu z wartościami  to możemy przyjąć, że
 

gdzie  są błędami względnymi liczb  a  – błędem względnym iloczynu.

Wynika stąd, że
  c.n.d.

Wzór ten obowiązuje również i wtedy, gdy mnożone liczby mają różne znaki.

Graniczny błąd względny iloczynu ma wartość
 

W przypadku, gdy wszystkie mnożniki  są dokładne z wyjątkiem jednego, wtedy ze wzoru tego wynika, że graniczny błąd względny iloczynu jest praktycznie równy względnemu błędowi granicznemu mnożnika najmniej dokładnego, tzn.
 

Graniczny błąd absolutny  iloczynu wyraża się wzorem
 

Przykład: Określenie liczby cyfr znaczących iloczynu  dokładnych liczb przybliżonych  i 
 
 

Ponieważ  to
 

i iloczyn ma tylko dwie cyfry dokładne, w związku z czym wynik mnożenia powinien być zapisany jako
 

W przypadku szczególnym, gdy liczba przybliżona  jest mnożona przez liczbę dokładną 
 

graniczny błąd względny nie ulega zmianie, a graniczny błąd absolutny powiększa się -krotnie, tzn.:
 

Przy mnożeniu kilku liczb przybliżonych należy stosować się do następujących reguł:
 1) zaokrąglać liczby tak, aby każda z nich zachowała o jedną cyfrę znaczącą więcej niż w mnożniku najmniej dokładnym;
 2) w iloczynie zachować tyle cyfr znaczących ile ich ma mnożnik najmniej dokładny.

Na przykład przy mnożeniu liczb  według tych reguł otrzymuje się

Ilość cyfr dokładnych iloczynu 
Niech będzie dany iloczyn  w którym każdy z mnożników ma przynajmniej  cyfr dokładnych i niech cyfry  będą pierwszymi cyframi znaczącymi w zapisie dziesiętnym mnożników.
 

Ponieważ
 

zatem

ponieważ
  gdy 

 Wniosek: Jeżeli wszystkie mnożniki mają  cyfr dokładnych, a ich ilość nie przekracza liczby  to ilość cyfr dokładnych iloczynu maleje o 1 lub 2.

Wynika stąd, że na to aby iloczyn miał  cyfr dokładnych potrzeba, aby mnożniki miały ilość cyfr znaczących większą o 1 lub 2 od m. Jeżeli mnożniki mają różną dokładność, to jako  należy przyjmować liczbę cyfr dokładnych mnożnika najmniej dokładnego.

Tak więc liczba cyfr dokładnych iloczynu niewielkiej liczby mnożników (rzędu dziesięciu) może być o jedną lub dwie jednostki mniejsza od liczby cyfr dokładnych mnożnika najmniej dokładnego.

Przykład 1: Określenie błędu względnego i ilości cyfr znaczących iloczynu  Na podstawie wzoru (a)
 

a liczba cyfr dokładnych jest równa 

Przykład 2: Określenie błędu względnego i ilości cyfr znaczących iloczynu 

Na podstawie wzoru (a)
 

a liczba cyfr dokładnych jest równa

Błąd dzielenia 
Jeżeli  to  to
 

Stąd
 

 Twierdzenie: Błąd względny ilorazu nie przekracza sumy błędów względnych dzielnej i dzielnika.

Wynika stąd, że jeżeli  to 

 Dowód jak dla iloczynu.
 Przykład: Określenie liczby cyfr dokładnych ilorazu  w przypadku, gdy dzielna i dzielnik są liczbami dokładnymi:
 

Ponieważ  to 

Stąd

Ilość cyfr dokładnych ilorazu 
Jeżeli dzielna  i dzielnik  mają po  cyfr dokładnych, to iloraz ma błąd względny
 

gdzie  i  są pierwszymi cyframi dziesiętnymi liczb  i 

Ze wzoru tego wynika, że:
 1) jeżeli  i  to iloraz ma przynajmniej  cyfr dokładnych;
 2) jeżeli  lub  to iloraz ma tylko  cyfr dokładnych.

Błąd względny potęgowania 
Jeżeli  to wtedy  i mamy
 

Stąd wynika, że
 

tzn. graniczny błąd względny -tej potęgi liczby  jest  razy większy od granicznego błędu względnego liczby potęgowanej.

Błąd względny pierwiastkowania 
Niech będzie  tzn.  Stąd
 

tzn. graniczny błąd względny pierwiastka -tego stopnia jest  razy mniejszy od analogicznego błędu liczby pierwiastkowanej.

Błąd funkcji wielu zmiennych 
Podstawowe zadanie teorii błędów polega na tym, aby określić wartość błędu wartości funkcji na podstawie danych wartości błędów jej argumentów.

Niech będzie dana funkcja
 

i niech
 

będą absolutnymi błędami jej argumentów. Błąd absolutny funkcji wyraża się wzorem
 

W praktyce błędy  są wielkościami małymi i dlatego ich kwadraty i wyższe potęgi można pomijać. Dzięki temu można napisać

Oznaczymy przez  graniczne błędy absolutne argumentów funkcji, a przez  – graniczny błąd absolutny funkcji  i dzięki temu otrzymujemy
 

Ze wzoru (a) wynika ocena błędu względnego funkcji
 

a granicznym błędem względnym jest

Zadanie odwrotne 
Zadanie to polega na tym, aby określić jakie powinny być błędy absolutne argumentów funkcji, aby jej błąd absolutny nie przekroczył danej wartości.

Zadanie to jest matematycznie nieokreślone, ponieważ dany błąd  funkcji  może być zmieniany na różne sposoby.

Najprostsze rozwiązanie zadania odwrotnego polega na przyjęciu zasady równych wpływów, zgodnie z którą wszystkie różnice cząstkowe
 

jednakowo wpływają na powstawanie ogólnego błędu względnego  funkcji 

Jeżeli wielkość ogólnego błędu absolutnego  jest dana, to

Zakładając, że składniki sumy są sobie równe, otrzymujemy
 

Stąd
 

 Przykład 1:
Dla cylindra o promieniu  i wysokości  określić wartości błędów absolutnych wielkości  i  zapewniających dokładność obliczenia objętości  z błędem 
 

Przyjmując, że  otrzymujemy:
 

Stąd
 

 Przykład 2:
Obliczyć wartość funkcji  z dokładnością do dwu cyfr znaczących po przecinku, gdy dane są przybliżone wartości argumentów  i 
 
 
 

Dla uzyskania wyniku z dwiema dokładnymi cyframi po przecinku konieczne jest spełnienie warunku 
Zgodnie z zasadą równych wpływów jest
 
 
 Przykład 3:

Z jaką dokładnością należy zmierzyć promień koła  i z iloma cyframi dokładnymi przyjąć liczbę  aby dało się obliczyć powierzchnię tego koła z dokładnością do 
  i 

Zgodnie z zasadą równych wpływów należy przyjąć
 

Stąd
 
 

Należałoby zatem przyjąć, że  (i wtedy  mierzyć zaś wielkość promienia  z dokładnością do tysięcznych części centymetra. Taka dokładność pomiaru nie jest praktycznie osiągalna i dlatego wygodniej jest przyjąć  i obliczyć  ze wzoru (c):
 

W przypadku, gdy graniczne błędy absolutne wszystkich argumentów  są sobie równe, tzn. gdy
 

ze woru (b) wynika, że

Jeżeli natomiast są sobie równe graniczne błędy względne wszystkich argumentów, tzn. gdy
 

to otrzymujemy stąd
 

Wynika stąd, że
 

i na podstawie wzoru (d)

Dokładność danych tablicowych 
W praktyce obliczeniowej często zdarza się, że należy obliczyć wartość argumentu funkcji na podstawie jej wartości danych tabelarycznie. Na przykład trzeba obliczyć wartość kąta odpowiadającego danej wartości jego sinusa. Jest oczywiste, że błąd wartości funkcji przekłada się na wartość błędu jej argumentu.

Niech będzie dana tablica z jednym wejściem dla funkcji  Jeżeli ta funkcja jest różniczkowalna, to dla dostatecznie małych wartości  mamy
 

i stąd
  lub 

1. Logarytmy

Jeżeli  to 
i 

Jeżeli  to  i

2. Funkcje trygonometryczne

1) Jeżeli  to 
i 

2) Dla funkcji  mamy
 
i 

3) Gdy  to

4) Gdy  to

2. Funkcja wykładnicza
Jeżeli  to wtedy  i 

Przykład:

1) Z jaką dokładnością można określić liczbę  (będącą pierwiastkiem równania  posługując się czterocyfrową tablicą logarytmów dziesiętnych?

Na podstawie wzoru (a) otrzymuje się
 

2) Oszacować błąd w określeniu kąta 
 a) na podstawie pięciocyfrowej tablicy logarytmów funkcji  i wzoru (b):
 
 b) na podstawie pięciocyfrowej tablicy logarytmów tangensów i wzoru (c):

Przypisy 

Działania na liczbach